Vassilkov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Boris Pavlovich Vassilkov
 B.P. Vassilkov